Viasat Cup 2014  var en  indendørsturnering i fodfold der afholdtes søndag  5. januar 2014 i Brøndby Hallen, som led i Brøndbys fejring af 60 års jubilæum. Turneringen bestod af i alt 16 kampe og blev vundet af Brøndby IF.

Puljer 
De 2 bedste hold i hver gruppe gik videre.

Pulje A

Pulje B

Slutspil

Overblik

Eksterne henvisninger
Om Viasat Cup på brondby.com
Fodbold i 2014
Fodboldturneringer i Danmark